Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2018-2019 è il ventottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Stagione 
Al termine della scorsa stagione, sono salite di categoria la Virtus Bolzano (vincitore campionato) e il Sankt Georgen (vincitore Coppa Italia regionale e nazionale) e sono retrocesse le consuete tre squadre (il Bozner, la Benacense Riva e l'Arhntal-Valle Aurina), liberando cinque posti.

I cinque posti liberi per questo campionato sono stati occupati dal Dro Alto Garda, retrocesso dalla Serie D e gli altri quattro dalle prime due classificate dei due gironi di Promozione Trentino-Alto Adige 2017-2018: Rotaliana, Vipo Trento (Girone Trento), Lana e Eppan (Girone Bolzano).

La formula di questo campionato è molto semplice: la prima classificata sale di categoria, la seconda accede agli spareggi nazionali e le ultime tre retrocedono alla categoria inferiore.

Inoltre, in via del tutto sperimentale e facoltativo, quest'anno sono previsti nove giocatori di riserva.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promozione in Serie D 2019-2020.
      Ammissione ai play-off nazionali.
      Retrocessione in Promozione Trentino-Alto Adige 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Campionato

Tabellone

Calendario

Risultati

Girone di andata

1ª giornata

2ª giornata

Note

Collegamenti esterni
 Comunicati Ufficiali Trentino http://www.figctrento.it/comunicati-ufficiali.asp
 Comunicati Ufficiali Alto Adige http://www.figcbz.it/it/comunicati/
 

Trentino
|}
|}